Szendy Károly (1885–1953) Budapest polgármestere 1934 és 1944 között
 Szendy Károly (1911–1981) Kossuth-díjas gépészmérnök, akadémikus